«Парикма́херская» () — американская комедия 2002 года режиссёра Тима Стори с Айс Кьюбом в главной роли. В фильме также приняли участие Энтони Андерсон, Седрик «Развлекатель», Шон Патрик Томас, певица Ив, Кит Дэвид и Майкл Или. В США премьера фильма состоялась 13 сентября 2002 года. В 2004 году вышло продолжение фильма под названием «Парикмахерская 2: Снова в деле», в 2016 — «Парикмахерская 3», а в 2005 году вышел спин-офф под названием «Салон красоты».

Сюжет 
Келвин Палмер (Айс Кьюб), получивший в наследство от отца парикмахерскую вскоре продаёт её местному богачу Лестеру Уоллесу (Кит Дэвид), который хочет открыть там стрип-клуб.

Позже поняв, что парикмахерская была для людей не только местом для стрижек, но и местом для общения, Келвин пытается найти способы её сохранить.

В ролях

Ссылки 

Парикмахерская (франшиза)
Кинокомедии 2002 года
Фильмы США 2002 года
Фильмы Тима Стори